Hadwiger ist der Familienname folgender Personen:

 Gunter Hadwiger (1949–2021), österreichischer Politiker
Helmut Hadwiger (1922–2004), österreichischer Skispringer
Hugo Hadwiger (1908–1981), deutscher Mathematiker
Victor Hadwiger (1878–1911), deutscher Schriftsteller

Hadwiger steht für:
 (2151) Hadwiger, nach Hugo Hadwiger benannter Asteroid

Siehe auch:
 Hadwigers Vermutung
 Hadwiger-Nelson-Problem, Problem der Geometrischen Graphentheorie
 Ungleichung von Hadwiger-Finsler
 Satz von Finsler-Hadwiger
 Satz von Hadwiger (Integralgeometrie)
 Satz von Hadwiger (Konvexgeometrie)